Wüstegraben und Wüstengraben sind geographische Namen:

 Wüstegraben, rechter Zufluss der Eileringsbecke (zur Vechte) südlich von Suddendorf, Stadt Schüttorf, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen
 Wüstengraben (Wüstung), Ortswüstung im Ortsteil Blasiwald der Gemeinde Schluchsee, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wüstenbach